Prague Grand Prix (официальное название Birell Prague Grand Prix) — ежегодный 10-километровый шоссейный пробег. Проводится в начале сентября в Праге. До 2013 года включительно назывался O2 Prague Grand Prix.

Впервые пробег состоялся 18 мая 1996 года.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Результаты призёров с 1996 по 1999 годы

Пробеги